Nowoselskoje () ist der Name russischer Orte:
 Nowoselskoje (Altai, Burla), Dorf in der Region Altai, Rajon Burla
 Nowoselskoje (Dagestan), Dorf in der Republik Dagestan, Rajon Machatschkala
 Nowoselskoje (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Selenogradsk (Willkeim, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Nowoselskoje (Kaliningrad, Polessk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Polessk (Schaltischledimmen, 1929–1946 Neuwiese, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Nowoselskoje (Krasnodar), Dorf in der Region Krasnodar, Rajon Nowokubansk
 Nowoselskoje (Saratow, Arkadak), Dorf in der Oblast Saratow, Rajon Arkadak

ru:Новосельское